American Life:

 American Life — девятый студийный альбом американской певицы Мадонны.
 American Life — сингл Мадонны с одноимённого альбома 2003 года.